Макогон:

 Макогон — спеціальне дерев'яне начиння у вигляді невеличкої булави для перетирання різноманітних продуктів харчування.

Прізвище 
 Макогон Віктор Васильович (* 23 квітня 1947) — викладач, заслужений працівник культури України.
 Макогон Віктор Васильович (1975 — † 2018) — доброволець, волонтер, громадський діяч Києво-Святошинського району, учасник російсько-української війни.
 Макогон Дмитро Якович (1881 — † 1961) — український письменник, культурно-освітній діяч.
 Макогон Іван Васильович (1907 — † 2001) — український скульптор.
 Макогон Ігор Васильович (* 24 листопада 1969) — український футболіст.
 Макогон Руслан Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Макогон Сергій Анатолійович — розливальник сталі цеху АТ «Запорізький металургійний комбінат „Запоріжсталь“», заслужений металург України.
 Макогон Сергій Леонідович  — генеральний директор товариства «Оператор газотранспортної системи України» (Київ), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Макогон Юрій Володимирович — український вчений-економіст.

Див. також 
 Макогін (значення)

Примітки 

Українські прізвища